Головенчицы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Головенчицы — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Головенчицы — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Головенчицы — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.